Kovanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1877-1936), homme politique finlandais
Tauno Kovanen (1917-1986), lutteur olympique finlandais
Tommi Kovanen (né en 1975), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois